Radu Albot era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Quentin Halys ha sconfitto Vasek Pospisil con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Benjamin Bonzi (ritirato) 
  Richard Gasquet (ritirato) 
  Jiří Lehečka (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (secondo turno)

  Norbert Gombos (primo turno) 
  Gilles Simon (quarti di finale) 
  Quentin Halys (campione) 
  Vasek Pospisil (finale)

Qualificati 

  Emilio Nava (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)
  Ryan Peniston (primo turno)

  Luca Van Assche (primo turno) 
  Antoine Escoffier (quarti di finale) 
  Arthur Fils (secondo turno)

Lucky loser 

  Zhang Zhizhen (primo turno)

<ol start="2">
  Radu Albot (secondo turno)

Wildcard 

  Elliot Benchetrit (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

  Harold Mayot (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Teréga Open Pau-Pyrénées 2022